Panfilo – tipo di imbarcazione
Panfilo – nome proprio di persona italiano maschile
Panfilo – personaggio della mitologia greca
Panfilo di Anfipoli – pittore greco di epoca classica

Personaggi letterari
Panfilo – nome di diversi personaggi di alcune commedie di Terenzio
Panfilo (Pamphilus seu de amore) – commedia elegiaca latina del XII secolo, di autore ignoto, che deve il titolo al suo protagonista e che ha dato origine al nome pamphlet
Panfilo – personaggio del Decameron di Giovanni Boccaccio

Pagine correlate
San Panfilo